Produkt ima več pomenov:
 zmnožek, rezultat množenja
 skalarni produkt, priredba skalarja dvema vektorjema
 zunanji produkt, računska operacija z vektorji
 vektorski produkt, računska operacija z vektorji
 mešani produkt, računska operacija priredbe števila vektorjem
 tenzorski produkt, bilinearna matematična operacija
 kartezični produkt, matematična operacija med dvema množicama
 diadni produkt, tenzorski produkt enakorazsežnih vektorjev v multilinearni algebri
 Kroneckerjev produkt, tenzorski produkt dveh matrik
 Cauchyjev produkt, nezvezna konvulucija dveh zaporedij
 produkt (posel), objekt, sistem ali storitev za potrošniško uporabo